Cinema:
 The Host, curt de Jack Hill
 The Host, títol internacional de L'hoste (pel·lícula de 2006), pel·lícula coreana de 2006 dirigida per Bong Joon-ho
 The Host, títol original de L'hoste (pel·lícula de 2013), pel·lícula estatunidenca de 2013 dirigida per Andrew Niccol
 Literatura: 
The Host (novel·la), novel·la de Stephenie Meyer en què es basa la pel·lícula de 2013